Osoby o tym nazwisku:
 Blanca Portillo – hiszpańska aktorka 
 José López Portillo – meksykański polityk
 Juan Carlos Portillo – salwadorski piłkarz
 Michael Portillo – brytyjski polityk i dziennikarz

Nazwy geograficzne:
 Portillo – ośrodek narciarski w Chile
 Portillo – gmina w Hiszpanii